Зґуже () — село в Польщі, у гміні Стшельце Кутновського повіту Лодзинського воєводства.

У 1975-1998 роках село належало до Плоцького воєводства.

Примітки 

Села Кутновського повіту